

Радґощ — гміна в Домбровському повіті Малопольського воєводства
 Радґощ — село в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Радґощ — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Радґощ — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства